La ternera, la cría de la vaca (Bos primigenius taurus).
 La ternera, la carne de dicho animal.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para ternera.